Скок мотком у мушкој конкуренцији на 10. Светском првенству у атлетици у дворани 2004. у Будимпешти одржано је 6. и 7. марта.

Титулу освојену у Бирмингему 2003 бранио је Тим Лобингер из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовала су 24 такмичара из 17 земаља.

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Стање на дан 4. март 2004.

Најбољи резултати у 2004. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку увис у дворани пре првенства (5. марта 2004), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2004.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 6. марта 2004. године. Квалификациона норма за 8 места у финалу износила је 5,75 м. Норму су испунио 1 такмичар (КВ) а 7 се пласирало у финале по постигнутом резултату. (кв).,,

Почетак такмичења: група А у 10:10, група Б у 12:35.

Финале 
Такмичење је одржано 7. марта 2004. године у 15:25.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2004.
 Резултати скока мотком за мушкарце на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2004.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици у дворани